O Sunammad Football Club era um clube amador de futebol da Papua-Nova Guiné, sediado em Kimbe. Representava a Kimbe Football Association (Associação de futebol de Kimbe).

Em 2008, conseguiram o título do National Club Championship sobre o Poro FC. Como vencedores, representaram a Papua-Nova Guiné nos Arafura Games em 2009.

Títulos 
 Papua New Guinea National Club Championship: 2008

Clubes de futebol da Papua-Nova Guiné